О Господь, дарующий блаженство свати () — государственный гимн Эсватини, написанный и утверждённый после получения независимости в 1968.

Текст гимна на свати 

 Nkulunkulu Mnikati wetibusiso temaSwati;
 Siyatibonga tonkhe tinhlanhla;
 Sibonga iNgwenyama yetfu.
 Live netintsaba nemifula.

 Busisa tiphatsimandla takaNgwane;
 Nguwe wedvwa Somandla wetfu;
 Sinike kuhlakanipha lokungenabucili
 Simise usicinise, Simakadze.

Английская версия текста 

O Lord our God, bestower of the blessings of the Swazi;
We give Thee thanks for all our good fortune;
We offer thanks and praise for our King
And for our fair land, its hills and rivers.

Thy blessings be on all rulers of our Country;
 Thine alone is our Lord;
We pray Thee to grant us wisdom without deceit or malice.
Establish and fortify us, Lord Eternal.

Внешние ссылки 

 Страница гимна на сайте nationalanthems.info

Государственные символы Эсватини
Эсватини
Песни 1968 года